Het tennistoernooi Australian Open werd in 1996 bij de vrouwen voor de 70e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Monica Seles won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als achtste geplaatste Duitse Anke Huber met 6-4 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Monica Seles (winnares)
  Conchita Martínez (kwartfinale)
  Arantxa Sánchez Vicario (kwartfinale)
  Mary Pierce (tweede ronde)
  Kimiko Date (tweede ronde)
  Gabriela Sabatini (vierde ronde)
  Iva Majoli (kwartfinale)
  Anke Huber (finale)

  Mary Joe Fernandez (vierde ronde)
  Lindsay Davenport (vierde ronde)
  Brenda Schultz-McCarthy (vierde ronde)
  Natallja Zverava (eerste ronde)
  Chanda Rubin (halve finale)
  Amy Frazier (eerste ronde)
  Naoko Sawamatsu (vierde ronde)
  Amanda Coetzer (halve finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1996